Paradrina obscurior är en fjärilsart som beskrevs av Nordström 1933. Paradrina obscurior ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
obscurior